Maurice Tornay ist der Name folgender Personen:

* Maurice Tornay (Missionar) (1910–1949), Schweizer Missionar und Märtyrer
 Maurice Tornay (Politiker) (* 1953), Schweizer Politiker (CVP)